Schrumpfen steht für: 

 Schrumpfen (Textil), Ändern der Maße von Textilien unter Einfluss von Feuchtigkeit und Wärme
 ein Verfahren zum Fügen von Werkstücken, siehe Aufschrumpfen

Siehe auch:
 Schrumpfung